Олжаба́й баты́ра (, до 2004 г. — Благода́тное) — аул в Ерейментауском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр сельского округа имени Олжабай батыра. Код КАТО — 114637100.

География 
Аул расположен на берегу реки Олжабай, в южной части района, на расстоянии примерно 42 километров (по прямой) к юго-западу от административного центра района — города Ерейментау.

Абсолютная высота — 392 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +3,7°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +19,8°С. Среднемесячная температура января составляет около -14,5°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 455 мм. Основная часть осадков выпадает в период с мая по август.

Ближайшие населённые пункты: село Енбек — на севере, аул Еркиншилик — на северо-западе.

Близ аула проходит проселочная дорога «Турген — Еркиншилик».

История 
До 1954 года — центр Эркеншиликского района Акмолинской области.

Население 
В 1989 году население аула составляло 1983 человека (из них казахи — 28 %, русские — 26 %, немцы — 25 %).

В 1999 году население аула составляло 1642 человека (870 мужчин и 772 женщины). По данным переписи 2009 года, в ауле проживали 1322 человека (669 мужчин и 653 женщины).

Улицы 

 ул. 30 лет Победы
 ул. Валерия Чкалова
 ул. Владимира Ленина
 ул. Ивана Гнинеко
 ул. им. Кайроллы Жакудина
 ул. им. Шамита Байтуарова
 ул. Казахстанская
 ул. Карагандинская
 ул. Карла Маркса
 ул. Комсомольская
 ул. Сергея Кирова

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Ерейментауского района
Переименованные населённые пункты Казахстана